Waden steht für
 die deutsche Bezeichnung der rumänischen Ortschaft Vad (Brașov)
 den Plural von Wade, siehe Musculus gastrocnemius  
 den Plural von Wade (Fischernetz)

Siehe auch:
 Wade (Name)
 Ringwadenfischerei